Італія перемогла на Євробаченні 2021 року. Італійська телерадіокомпанія RAI оголосила в жовтні 2020 року, що виконавці (переможці) музичного фестивалю в Санремо 2021, пізніше виявився гурт Måneskin з піснею «Zitti e buoni», i отримають право представляти країну на Євробаченні в Роттердамі, Нідерланди.  Врешті-решт Måneskin став шістдесят восьмим переможцем Євробачення та першим італійським учасником, який переміг у конкурсі за 31 рік. Італія отримала в цілому 524 бали, вигравши публічне голосування з 318 балами і вийшовши на четверте місце у голосуванні журі з 206 балами.

Передумови 

До початку Конкурсу 2021 року Італія брала участь у Євробаченні сорок чотири рази з часу своєї першої участі під час інавгураційного конкурсу в 1956 році.  З тих пір Італія двічі перемагала в конкурсі: у 1964 р. з піснею «Non ho l'età» у виконанні Джильйоли Чинкветті та в 1990 р. з піснею «Insieme: 1992» у виконанні Тото Кутуньйо. Італія кілька разів виходила з Євробачення, і їх остання відсутність тривала з 1998 по 2010 рік. Їхнє повернення в 2011 році з піснею «Follia d'amore» («Божевілля від кохання») у виконанні Рафаеля Гуалацці принесло друге місце - їх найвищий результат до цього моменту після перемоги в 1990 році. У 2018 році Ермаль Мета і Фабріціо Моро представляли Італію з піснею «Non mi avete fatto niente», посівши п'яте місце з 308 балами. У конкурсі 2019 року Махмуд представляв Італію з піснею «Soldi», посівши друге місце з 472 балами. У 2020 році Діодато мав представляти країну з піснею «Fai rumore» до скасування конкурсу.

У період з 2011 по 2013 роки телемовна компанія використовувала музичний фестиваль у Санремо як пул відбору виконавців, де спеціальний комітет вибирав одного з конкуруючих артистів, незалежно від результатів конкурсу, як учасника Євробачення. Потім обраний учасник відповідав за вибір пісні, з якою вони змагатимуться. У 2014 році RAI відмовився від використання складу виконавців музичного фестивалю Sanremo та внутрішньо відібрав свій запис. З 2015 року артист-переможець музичного фестивалю в Санремо винагороджується можливістю представляти Італію на Євробаченні, хоча у 2016 році переможець відмовився, а телекомпанія призначила друге місце італійським учасником.

До Євробачення

Вибір артиста 
Італійська телерадіокомпанія RAI підтвердила, що виконавець, який представлятиме Італію на Євробаченні 2021 року, буде обраний серед конкуруючих артистів на музичному фестивалі в Санремо 2021 року. Згідно з правилами Санремо 2021, переможець фестивалю отримує право представляти Італію на Євробаченні, але у випадку, якщо артист недоступний або відмовляється від пропозиції, організатори заходу залишають за собою право вибрати іншого учасника за власними критеріями. Змагання проходили між 2 і 6 березня 2021 р., коли переможця було обрано в останній день фестивалю.

Двадцять шість артистів змагались у Санремо 2021 року. Серед конкуруючих артистів були колишні учасники Євробачення Франческа Мік'єлін та Ермаль Мета, які представляли Італію у 2016 та 2018 роках. Крім того, пісні Ноемі та Франчески Мік'єлін & Федес були написані Махмудом, який представляв Італію у 2019 році. Виконавцями були:

Фінал 
Кожен з 26 виконавців ще раз здійснили свій виступ останнього разу 6 березня 2021 року. Поєднання публічного телеголосування (25%), голосування присяжних у пресі (25%), голосування демоскопічного журі (25%) та оркестру Сан-Ремо (25%) обрало трійку найкращих для суперфінального голосування, тоді було визначено переможця Санремо 2021 шляхом поєднання публічного телеголосування (34%), демоскопічного голосування присяжних (33%) та голосування присяжних у пресі (33%). Måneskin оголошено переможцями конкурсу з піснею «Zitti e buoni».

На Євробаченні 
Конкурс пісні Євробачення 2021 відбувся у Роттердамі Ехой у Роттердамі, Нідерланди, і складався з двох півфіналів 18 та 20 травня та фіналу 22 травня 2021 року. Згідно з правилами Євробачення, всі країни, за винятком приймаючої країни та Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), повинні претендувати на участь у одному з двох півфіналів, щоб змагатися у фіналі; десятка кращих країн від кожного півфінального переходу до фіналу. Як член Великої п'ятірки, Італія автоматично претендує на участь у фіналі. Окрім участі у фіналі, Італія також зобов’язана вести трансляцію та голосувати в одному з двох півфіналів.

Італія виступила 24-м у великому фіналі 22 травня 2021 року, слідом за Нідерландами та перед Швецією.

Голосування 
Голосування під час трьох шоу включало присудження кожної країни двох наборів балів з 1-8, 10 та 12: один від їх професійного журі, а інший - за допомогою телеголосування. До складу журі кожної країни входило п’ять професіоналів музичної індустрії, які є громадянами країни, яку вони представляють, і їхні імена були опубліковані перед конкурсом для забезпечення прозорості. Журі оцінювало кожен запис, виходячи з: вокальної здатності; вистава на сцені; композиція та оригінальність пісні; і загальне враження від вчинку. Крім того, жодному члену національного журі не дозволялося будь-яким чином мати відношення до будь-якого з конкуруючих актів таким чином, що він не може голосувати неупереджено та незалежно. Індивідуальний рейтинг кожного члена журі, а також результати телеголосування країни були опубліковані незабаром після великого фіналу.

Бали, що присуджуються Італії

Детальні результати голосування

Примітки

Посилання 

2021 в Італії
Італія на пісенному конкурсі Євробачення